AEP – codice aeroportuale IATA dell'Aeroparque Jorge Newbery, Buenos Aires, Argentina